Ел Алмагре има више значења:

 Ел Алмагре (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Алмагре (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Алмагре (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Алмагре (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Алмагре (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Алмагре (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Алмагре (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Алмагре (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Алмагре (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику